Eduard V (Engels: Edward) (Westminster, 4 november 1470 – Tower of London?, 1483?) was kortstondig koning van Engeland van 9 april tot 25 juni 1483. Hij was de zoon van Eduard IV York en Elizabeth Woodville. Latere koning Richard III van Engeland is de grootste verdachte van zijn vroegtijdige dood.

Hij werd geboren op het moment dat Hendrik VI Lancaster voor korte tijd terug was op de troon. Zijn moeder hield zich in die periode schuil in Westminster Abbey. Toen zijn vader de macht weer in handen had, werd hij prins van Wales, dus kroonprins.

Na de plotselinge dood van zijn vader in 1483 erfde Eduard op 12-jarige leeftijd de troon onder een regentschap. Zijn vaders broer Richard nam de zorg voor de jonge koning en zijn jongere broer Richard van Shrewsbury op zich. Op de terugreis uit Wales onderschepte oom Richard het gezelschap en escorteerde de prinsen naar Londen.

Binnen drie maanden nam Richard het koningschap over. De prinsen werden opgesloten in de Tower of London. Hij liet het huwelijk van zijn voorganger ongeldig verklaren, met als gevolg dat zijn neefjes als bastaarden het recht op de troon verloren. Hij liet zich tot koning uitroepen als Richard III.

De prinsen werden nooit meer teruggezien. Zij zijn waarschijnlijk in de Tower vermoord. Er is veel gespeculeerd over de daders en over de omstandigheden waaronder de moorden plaatsvonden. Richard III wordt vaak verdacht als verantwoordelijk voor hun dood. Het is echter ook mogelijk dat Hendrik VII Tudor, die Richard van de troon stootte de ware verantwoordelijke is. In 1694 werden in de Tower kinderskeletten gevonden. Het is nooit met honderd procent zekerheid vastgesteld of die van de twee broers waren.

Voorouders

Prins van Wales
Koning van Engeland
Huis York
Vermoord heerser
Persoon in de Rozenoorlogen
Persoon in de 15e eeuw